Това е списък на дипломатическите мисии на Бенин в света.

Европа 

 
 Брюксел (посолство)
 
 Копенхаген (посолство)
 
 Берлин (посолство)
 
 Москва (посолство)
 
 Париж (посолство)

Северна Америка 

 
 Отава (посолство)
 
 Хавана (посолство)
 
 Вашингтон (посолство)

Южна Америка 
 
 Бразилия (посолство)

Африка 
 
 Либървил (посолство)
 
 Акра (посолство)
 
 Киншаса (посолство)
 
 Адис Абеба (посолство)
 
 Абиджан (посолство)
 
 Триполи (посолство)
 
 Рабат (посолство)
 
 Ниамей (посолство)
 
 Абуджа (посолство)
 
 Претория (посолство)

Азия 
 
 Пекин (посолство)

Междудържавни организации 
 Адис Абеба - Африкански съюз
 Женева - ООН
 Ню Йорк - ООН

Външна политика на Бенин
Бенин